Prahl är ett efternamn, som den 31 december 2013 bars av 334 presoner bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Prahl
 Georg Prahl Harbitz (1802–1889), norsk präst och politiker
 Lita Prahl (1905–1978), norsk kostymdesigner och skådespelare
 Martin Prahl (född 1980), svensk singer/songwriter
 Tom Prahl (född 1949), svensk fotbollsspelare, tränare och gymnastiklärare

Källor

Lågtyska efternamn
Danska efternamn
Svenska efternamn